Борщово — название населённых пунктов.

Россия 
 Борщово — село в Навлинском районе Брянской области.
 Борщово — село в Погарском районе Брянской области.
 Борщово — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Борщово — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Борщово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.

См. также